Zamostotjtja (vitryska: Замасточча, ryska: Замосточье) är en agropolis i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk. Zamostotjtja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Zamostotjtja är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Zamostotjtja. Närmaste större samhälle är Kalodzіsjtjy,  km norr om Zamostotjtja.

Trakten runt Zamostotjtja består till största delen av jordbruksmark. Runt Zamostotjtja är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć